Palaeoctonus — вымерший род архозавров (возможно, фитозавров), известный только по отдельным зубам. Название происходит от греческого (palaios означает «древний», — ktonos означает «убийца»). Считается, что этот род процветал в верхнем (позднем) триасовом периоде.

Характеристики 
Палеоктонус — вымерший род макродинозавров, известный только по отдельным зубам. Название вида происходит от греческого (palaios означает «древний», ktonos означает «убийца»). Считается, что этот род процветал в эпителиальном (позднем) триасе. Как и другие фитозавры, это вид, который хорошо приспособлен к водной жизни, а его ноги изменились, став перепончатыми, что сделало его способным к плаванию. Предполагается, что он был вооружён кожей с толстым верхом на спине, а его задние ноги были более длинные, чем передние. В его челюстях было от 15 до 25 зубов в форме клыков, и предполагается, что они использовались для захвата добычи или для её разрывания и проглатывания. Предполагается, что этот вид являлся всеядным крокодилом, который ел, как рыбу и ракообразных, так и папоротники, существовавшие в то время.

Ссылки 
 list of dinosaur names
 supplementary information
 Palaeoctonus

Фитозавры
Позднетриасовые рептилии Северной Америки
Доисторические роды рептилий